IMDb – Internet Movie Database
IMDB – In-memory database